Villazón peut désigner :

Toponyme

 Villazón est une ville du département de Potosí, en Bolivie.

Patronyme

 Emilio Rolando Villazón Mauleón (1972-), chanteur d'opéra (ténor) franco-mexicain.
 Juan Álvaro Cienfuegos Villazón (1657-1739), prêtre jésuite espagnol, théologien et diplomate.

Patronyme hispanique